En Pologne :
 Sople, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Sople, un village dans la gmina de Małdyty en voïvodie de Varmie-Mazurie.